Záměna může znamenat:

 Záměna (film) – americký romantický film z roku 2010
 Záměna (seriál) – americký rodinný dramatický televizní seriál